2 Years On – album studyjny wydany przez grupę Bee Gees w roku 1970 nakładem wytwórni Atco Records i w roku następnym nakładem Polydor Records.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy Bee Gees
Albumy muzyczne wydane w roku 1970
Albumy Atco Records
Albumy Polydor Records
Albumy wyprodukowane przez Roberta Stigwooda